Demóstenes (384 a.C.–322 a.C.) — orador e político grego de Atenas
Demóstenes Filaletes (????–????) — médico grego da Ásia Menor
Demóstenes Torres (1961) — procurador e político brasileiro
Démosthenes Magalhães (1909) — futebolista brasileiro

Ver também

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história